Hahnbach ist der Name

einer Gemeinde und von Orten:
 Hahnbach, Markt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hahnbach (Kirchdorf an der Amper), Einöde der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Hahnbach, deutscher Name des Dorfes Hamba der Gemeinde Șura Mare, deutsch Groß-Scheuern, Kreis Sibiu, Siebenbürgen, Rumänien

von Gewässern:
 Hahnbach, andere Benennung des Hambach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler nach der Beilsteinmühle, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnbach, andere Benennung des Hambach (Klingenbach), rechter Zufluss des Klingenbachs bei Heilberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnbach oder Rutzenbach, rechter Zufluss der Lauter (Glan) bei Olsbrücken, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Hahnbach (Murg), linker Zufluss der Murg in Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hahnbach (Palten), rechter Zufluss der Palten bei Furth, Gemeinde Treglwang, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Hahnenbach
 Hahngraben
 Hahnwiesenbach
 Hambach
 Hanbach